

Patronyme 

 Danielle Arbid (1970-), réalisatrice de films franco-libanaise ;
 Johnny Arbid (1965-), acteur de cinéma et de télévision arabe israélien.
Patronyme libanais
Patronyme juif